Muchos personajes romanos llevaron el nombre Catulo:

 Gayo Valerio Catulo: poeta latino.
 Cayo Lutacio Cátulo: fue cónsul 242 a. C..
 Cayo Lutacio Cátulo (cónsul 220 a. C.): fue cónsul en 220 a. C.
 Quinto Lutacio Cátulo (cónsul 102 a. C.): fue cónsul en 102 a. C.
 Quinto Lutacio Cátulo (cónsul 78 a. C.): apodado Capitolino, fue cónsul en 78 a. C.
 Lucio Valerio Catulo Mesalino: fue cónsul ordinario en  y suffectus en